Osoby:
 Jimmy Wales – założyciel Wikipedii

Miejscowości w USA:
 Wales – miasto w stanie Alaska, w okręgu Nome
 Wales – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cavalier
 Wales – miejscowość w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden
 Wales – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Androscoggin
 Wales – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Wales – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Sanpete
 Wales – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
Gminy w USA:
 Wales (ang. Wales Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Androscoggin
 Wales (ang. Wales Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden
 Wales (ang. Wales Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie St. Clair
 Wales (ang. Wales Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
Inne znaczenia:
 Wales – angielska nazwa Walii
W Wielkiej Brytanii:
 Wales – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)